Biloxi kan avse:

Biloxi, Mississippi – en stad i USA
Biloxi, Texas – ett kommunfritt område i USA
Biloxi (indianstam) – en siouxspråkig indianstam
Biloxi (språk) – ett siouxspråk